Hans Bauer (?–?) német sífutó olimpikon (1928)
 Hans Bauer (1927–1997) nyugatnémet válogatott világbajnok német labdarúgó
 Hans Bauer (?) német forgatókönyvíró